Le nom de val Terbi peut faire référence à :
 le val Terbi, une vallée du canton du Jura, en Suisse
 Val Terbi, commune du même canton, située dans la vallée homonyme.